Миросла́ва — слов'янське двоосновне жіноче ім'я, що означає ''мирна та славна''. Поширене в західних і південних слов'ян. На Русі було відоме з XII століття. У XX столітті отримало популярність у Західній Україні. Чоловіча форма імені — Мирослав. Ім'я Славомира складається з тих самих двох слов'янських коренів, тільки у зворотному порядку (''славна та мирна'').

Відомі носійки 
Мирослава Василівна Зваричевська (у дівоцтві Мороз) (1936-2015) - українська філологиня, педагогиня, громадська діячка, дисидентка та політична ув'язнена часів СРСР (1965-1966). Заслужений вчитель України (1992). Племінниця та похресниця відомого публіциста й дослідника, професора Українського католицького університету імені святого Климента в Римі Дмитра Бучинського (1913-1963). 
 Мирослава Сопілка (справжнє ім'я Юлія Семенівна Мисько-Пастушенко) (1897-1937) - українська поетеса та прозаїк доби розстріляного відродження. 
 Мирослава Володимирівна Гонгадзе (у дівоцтві Петришин) (нар. 1972) - українська телеведуча, журналістка, юристка, вдова українського журналіста грузинського походження Георгія Гонгадзе. Після загибелі чоловіка отримала політичний притулок у США й у 2001 році оселилася з дітьми в передмісті Вашингтона. 
 Мирослава Володимирівна Антонович (псевдо ''Сурма'') (1913-2000) - діячка ОУН, педагог. Двоюрідна сестра Степана Бандери.
 Мирослава Олегівна Карпович (нар. 1986) - російська акторка театру та кіно українського походження. 
 Мирослава Богодарівна Которович (нар. 1974) - українська скрипалька, заслужена артистка України, старший викладач кафедри скрипки Національної музичної академії України. Дочка видатного українського скрипаля Богодара Которовича.
 Мирослава Іванівна Шандро (у дівоцтві Копачук, у першому шлюбі Бородай) (1916-1983) - українська фольклористка та етнограф у Румунії. 
 Мирослава Василівна Грабінська (у дівоцтві Яківчик) - українська шахістка, міжнародний гросмейстер серед жінок (2005). Дружина українського шахіста й тренера Володимира Грабінського. 
 Мирослава Семенівна Гребенюк-Дарманчук (1918-1996) - українська бандуристка, медсестра УПА.
 Мирослава Петрівна Барна (у дівоцтві Іванців) (нар. 1961) - українська поетеса та перекладачка. Дружина поета Володимира Барни. Член Національної спілки письменників України (2002). Лауреатка літературної премії імені Іванни Блажкевич (1999).
 Мирослава Миронівна Сурмач-Міллс (нар. 1925) - американська малярка українського походження. Дочка першого в США українського книгаря та видавця Мирона Сурмача (1895-1991).
 Мирослава Олександрівна Бердник (нар. 1958) - українська журналістка, письменниця-публіцистка, ботанік за освітою, пише переважно російською мовою. Дочка українського письменника Олеся Бердника.
 Мирослава Майорчук (у шлюбі Альохіна) (1955-1999) - українська мистецтвознавиця та журналістка. Писала під псевдонімом Мар'яна Чорна. Відома своїми гострими публікаціями на суспільно-політичні теми. Загинула за нез'ясованих обставин (офіційна версія - самогубство).
 Мирослава Шафранкова (нар. 1958) - чеська акторка.
 Мирослава Штерн (1926-1955) - мексиканська акторка чеського походження.
 Мирослава Вавринець (нар. 1978) - швейцарська тенісистка словацького походження.

Див. також 
 Літературний музей імені Мирослава Ірчана

Українські імена
Слов'янські імена